Szwajcaria:
 Lucerna () – kanton, również w języku włoskim i retoromańskim
 Lucerna () – miasto w kantonie Lucerna, również w języku włoskim i retoromańskim

Inne:
 (1935) Lucerna – planetoida
 lucerna (Medicago L.) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych
 lucerna nerkowata – gatunek rośliny
 lucerna pośrednia – gatunek rośliny
 lucerna sierpowata – gatunek rośliny
 lucerna siewna – gatunek rośliny
 Lucerna () – kompleks zabudowań w Pradze

Zobacz też:
 Lamproneura lucerna